Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем у женщин на Олимпиаде 2000 года проводились с 21 по 22 сентября. Приняли участие 28 спортсменов из 22 стран.

4-кратная олимпийская чемпионка в комплексном плавании Яна Клочкова завоевала свою единственную в карьере олимпийскую награду в плавании вольным стилем.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, см. стр. 194   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000